Příjmení Řepa nosí více významných osobností:

 Miroslav Řepa (* 1930) – český architekt, syn Karlův
 Karel Řepa (1895–1963) – český architekt, otec Miroslava
 Ondřej Řepa z Greifendorfu († 1596) – purkmistr v Novém Jičíně
 Tomáš Řepa (* 1977) – český historik architektury
 Vladimír Řepa (1900–1957) – český herec

Podobné příjmení 
 Řepka